Longford puede referirse a:

 Longford (Condado de Longford), Irlanda
 Condado de Longford
 Longford Town Football Club
 Longford (Kansas), Estados Unidos
 Longford (película)
 Longford (Tasmania), Australia
 Longford (Victoria), Australia

Inglaterra 
 Longford (Cheshire)
 Longford (Derbyshire)
 Longford (Gloucestershire)
 Longford (Kent)
 Longford (Londres)
 Longford (Moreton Say), Shropshire
 Longford (Telford and Wrekin), Shropshire
 Longford (Tierras Medias Occidentales)
 Steeple Langford, Wiltshire